Рамбург — фамилия.

Известные носители:
 Рамбург, Александр Иванович (1758—1826), генерал-майор.
 
 Рамбург, Степан Степанович — тайный советник, танцмейстер, учитель у дочерей и племянниц Петра I, отец И. С. Рамбурга.